A 5.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 3 de maio a 6 de maio de 1951 com um percurso de 896 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Friburgo.

 
O vencedor foi o suíço Ferdi Kübler, conseguindo sua segunda vitória no Volta à Romandia, depois da do 1948, cobrindo a prova a uma velocidade média de 35,9 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1951
1951 na Suíça
1951 no ciclismo